Dywizjony artylerii noszące numer 64:

Wojska Polskiego:
 64 Dywizjon Artylerii Lekkiej 1939
 64 Dywizjon Artylerii Haubic Ciężkich 1956-1957

Armii Czerwonej:
 64 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej, poczta polowa nr 01985
 64 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej Gwardii, ros. 64-й гвардейский отдельный зенитный артиллерийский дивизион, powstał 29 września 1943 z przemianowania 250 Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 
 64 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 57 Dywizji Strzelców Gwardii, ros. 64-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион, poczta polowa nr 06710
 64 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 187 Dywizji Strzelców, poczta polowa nr 10046 ? 10146

Zobacz też
 64 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej